Wu Wei est le patronyme d'un peintre chinois ;
 Wu wei est le « non-agir » taoïste ;
 Wu-Wei est le troisième album du groupe Hint sorti en  ;
 Wu Wei est une actrice hongkongaise.